Benassi cognome italiano 

Alberto Benassi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Antonio Benassi (1903-1959) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Benny Benassi, pseudonimo di Marco Benassi (1967) – disc jockey e produttore discografico italiano
Elisabetta Benassi (1966) – artista italiana
Enrico Benassi (1902-1978) – pittore italiano
Ettore Benassi (1925-1992) – politico italiano
Luciano Benassi (1914–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Marco Benassi (1994) – calciatore, di ruolo centrocampista
Massimiliano Benassi (1981) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Maximilian Benassi (1986) – canoista italiano
Memo Benassi, propr. Domenico Benassi (1891-1957) – attore italiano
Stefano Benassi (1957) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Ugo Benassi (1928-2011) – politico italiano
Umberto Benassi (1876-1925) – storico critico d'arte italiano
Benassi – calciatore italiano, di ruolo difensore, attivo negli anni venti del Novecento